La galerie Mouvements Modernes est une galerie d'art spécialisée dans les arts décoratifs et le design, créée en 2001.

Historique
Fondée en avril 2001 par Pierre Staudenmeyer (1952-2007), ancien directeur de la Galerie Néotù (qu’il avait cofondée avec Gérard Dalmon en 1984) et de la galerie RE en 1997, la galerie Mouvements Modernes est spécialisée dans les arts décoratifs et le design de 1950 à nos jours, avec une prédilection pour la création contemporaine à caractère prospectif. .

, Pierre Staudenmeyer a fait émerger de nombreux créateurs et s’est fait l’éditeur  : la première série limitée des Rocks d’Arik Levy (2006), le Cabinet aux anneaux ou encore Miroir d’Élisabeth Garouste (2007), le Banc vertèbre ou la Chaise argent de Christian Biecher (2005), le Neverended Light 1 de Nanda Vigo (2005), le Meuble d’appui de François Corbeau (2005), la Hybrid hall table de Torsten Neeland (2004), ou encore la Suite de Venise d’Olivier Gagnère (2002).

En janvier 2008, Mouvements Modernes voit l'arrivée d'une nouvelle équipe, constituée de Sophie Mainier-Jullerot (direction), de Chloé Braunstein (direction artistique) et d’Emmanuel Kriegel (stratégie et développement).

Renouant avec l'édition, Mouvements Modernes amorce à partir de 2009 de nouvelles productions, signées de grands noms du design contemporain et de talents « émergents ». .

.

Quelques créateurs présentés par Mouvements Modernes

 Christian Biecher
 Andrea Branzi
 Michele De Lucchi
 Élisabeth Garouste
 Arik Levy
 Pablo Reinoso

Créateurs représentés par la galerie

Céramistes

Bibliographie
Les Années Staudenmeyer, 25 ans de design en France, sous la direction de Chloé Braunstein-Kriegel, éditions Norma, déc. 2009

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Galeries d'art spécialisées dans les arts décoratifs et le design :
 Galerie Kreo
 Galerie Neotu

Lien externe 
 Site officiel de la galerie Mouvements Modernes

Mouvements Modernes
Design en France